Celeno (Harpia).
 Celeno (filla d'Híam).
 Celeno (Plèiade).
 Celeno o Celaeno (16 Tauri / HD 23288 / HR 1140) és un estel a la constel·lació de Taure.